

Geografia 
 Francia
 Oléac-Dessus – comune nella regione dell'Occitania
 Oléac-Debat – comune nella regione dell'Occitania